Nahiya Afrin (Arabisch ناحية مركز عفرين)  is een subdistrict van het district Afrin in het gouvernement Aleppo, noordwesten van Syrië. Het bestuurlijk centrum is de stad Afrin. Bij de volkstelling van 2004 (dit is voor de Syrische Burgeroorlog) was de grootte van de bevolking van dit subdistrict 64758 inwoners.

Steden en dorpen

Bestuurlijke indeling van Syrië